Jasper von Buchwaldt (* 31. August 1650 in Jersbek; † im 1. Halbjahr 1705 in Jersbek (vermutlich)), war Gutsherr der holsteinischen Güter Jersbek und Stegen, herzoglicher Kammerjunker und herzoglich gottorfischer Amtmann in Schwabstedt.

Leben

Eltern 
Jasper von Buchwaldts Vater Hans Adolph von Buchwaldt (* ca. 1620; † 16. März 1695) war seit dem 23. November 1648 mit Margaretha Blome (* 1615; † 19. Mai 1672; Tochter des herzoglichen Landrats und Amtmanns von Tondern Wolf Blome auf Seedorf und Tesdorf, * 15. Januar 1582 in Kiel; † 18. Oktober 1667; verheiratet mit Adelheid Rantzau auf Putlos und Panker, * um 1595; † 1646) verheiratet.

Aus dieser Ehe stammen ein Sohn und drei Töchter (Jasper; Adelheid Benedikte († 2./3. Februar 1718 in Kiel; verheiratet 1674 mit Georg von Ahlefeldt auf Lindau, * 19. Juni 1651 in Kiel; † 16. November 1700); Anna Margareta (* 1653; † 30. September 1726, begraben in Eckernförde; verheiratet 1674 mit dem Landrat und Amtmann zu Trittau und Reinbek, Geheimrat und Vizestatthalter Joachim von Ahlefeldt auf Buckhagen (1674), Olpenitz (1691) und Loitmark (1691), * 1646; † 9. September 1717 auf Buckhagen, begraben in Eckernförde) und Catharina († 1685, verheiratet mit Geheim- und Landrat Bendix von Ahlefeldt auf Kluvensiek, Osterrade, Cronsburg und Sehestedt * 21. März 1650; † 19. April 1712 in Osterrade)).

Ehe und ein Kind 
Jasper von Buchwaldt hat am 6. Juni 1675 in Hamburg Ida Benedikte von Ahlefeldt (* 1657; † vermutlich 1695, zumindest zwischen 1695 und 1704; Tochter des Geheimrats, Gesandten und Ritters des Elefanten-Ordens Detlev von Ahlefeldt auf Haseldorf, Haselau und Kaden, * 1612; † 8. November 1686 in Hamburg, verheiratet am 5. Mai 1642 mit Ida von Pogwisch zu Hagen, Haselau und Kaden, * 15. September 1619; † 31. Oktober 1679) geheiratet.

Aus der Ehe ging die einzige Tochter Anna Margaretha (* 26. Juni 1678; † 5. September 1730, verheiratet 1699 in 1. Ehe mit Major Franz Rantzow, * 11. November 1673; † Sommer 1702 in Mantua nach einem Duell, verheiratet in 2. Ehe am 30. Juni 1704 mit Bendix von Ahlefeldt, * 11. November 1678; † 10. Juni 1757) hervor.

Leben und Lebensende 
Jasper von Buchwaldt war schon 45 Jahre alt, als er 1695 Besitznachfolger der Güter Jersbek und Stegen wurde. Er setzte „in Betracht meiner schwächlichen Leibes-Constitution und der ungewissen Todesstunde“ in seinem „auf seinem Gut Jersbek ... daselbst oben auf dem Saal in Gegenwart von sieben Gezeugen“ errichteten Testament vom 18. März 1704, also kurz vor der 2. Heirat seiner einzigen Tochter, seine „vielgeliebte Tochter, Frau Anna Margaretha, verwittibte Majorin Rantzauin“ zur Alleinerbin ein. Er starb bereits im 1. Halbjahr 1705. „Mit ihm erlosch im Mannesstamm der Jersbeker Zweig der Familie, der 230 Jahre und damit am längsten die alten Herrensitze Jersbek und Stegen innegehabt hatte und deren Name eng mit ihrer Geschichte verflochten ist“.

Abstammung

Amt und Titel 
Jasper von Buchwaldt wurde am 23. August 1689 als herzoglicher Kammerjunker bestellt. Er war von 1692 bis 1701 herzoglich gottorfischer Amtmann in Schwabstedt und erhielt hierfür jährlich 1.041 Rthlr. 32 ß „Gage“ und für den Verzicht auf den Wohnsitz im Schloss Schwabstedt weitere 500 Rthlr.

Gutsherrschaft in Kaden 
Jasper von Buchwaldt erwarb das Gut Kaden am 25. November 1675 für 40.000 Rthlr. unter Übernahme einer Obligation von 18.000 Rthlr., bei Zuzahlung des Vaters von 20.000 Rthlr. und mit eigenen Mitteln von 2.000 Rthlr. von Clarelia von Buchwaldt, das er jedoch bereits wieder am 15. Januar 1687 für 39.500 Rthlr. an seinen Schwager Wilhelm von Ahlefeldt auf Haseldorf verkaufte.

Literatur 
 Danmarks Adels Aarbog (DAA), Band XXX, 1913, I 182 ff. (Geschlecht: von Buchwaldt). Band XLVI, 1929, II 128, 133 sowie Band XC, 1982–84, 676 (Geschlecht: von Ahlefeldt).
 Curt Davids: Chronik des alten Gutsbezirks Jersbek-Stegen. Hamburg 1954.
 Hermann Heitmann: Die Güter Jersbek und Stegen. Jersbek 1954 (vervielf. Ms.).
 Axel Lohr: Die Geschichte des Gutes Jersbek von 1588 bis zur Gegenwart. Diss. phil. Hamburg 2007, Stormarner Hefte Nr. 24, Neumünster 2007.

Jasper
Deutscher
Geboren 1650
Gestorben 1705
Mann
Amtmann (Amt Schwabstedt)